Tampèlga peut désigner :
 Tampèlga, une localité située dans le département de Bouroum au Burkina Faso
 Tampèlga, une localité située dans le département de Boussouma  (province du Sanmatenga) au Burkina Faso
 Tampèlga-Yarcé, une localité située dans le département de Kaya au Burkina Faso
 Tampèlga, une localité située dans le département de Tikaré au Burkina Faso
 Tampèlga, une commune rurale située dans le département de Zimtenga au Burkina Faso
 Tampèlga, une localité située dans le département de Zitenga au Burkina Faso
 Tampèlga, une commune rurale située dans le département de Ziou au Burkina Faso
 Tampèlga, une commune rurale située dans le département de Zitenga au Burkina Faso

Homonymie de localités